Ugo Amaldi kan syfta på:

* Ugo Amaldi (1875–1957), italiensk matematiker
 Ugo Amaldi (född 1934), italiensk fysiker